Прунду () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Прунду () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Прунду.
 Прунду () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Лунка.